Hegg ist der Familienname folgender Personen:

 Eric A. Hegg (1867–1947), schwedisch-US-amerikanischer Fotograf
 Fritz Hegg (1903–1961), Schweizer Diplomat 
 Jean-Jacques Hegg (1930–2021), Schweizer Politiker (SD) und Journalist
 Johan Hegg (* 1973), schwedischer Sänger
 Øyvind Hegg-Lunde (* 1982), norwegischer Jazzmusiker
 Pierre Hegg, Schweizer Kriminologe; siehe Affäre Jaccoud
 Steve Hegg (* 1963), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Warren Hegg (* 1968), englischer Cricketspieler

Hegg ist der Name folgender Orte:
 Hegg (Wisconsin), im Trempealeau County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Heck (Begriffsklärung)
 Hägg
 Hack (Begriffsklärung)